Храм любви
 Храм Любви — ротонда в парке Малого Трианона, Версаль (1778). 
 «Храм любви» — художественный фильм (Индия, 1988).